Музе́и И. А. Бунина — музеи, посвящённые жизни и деятельности писателя Ивана Алексеевича Бунина:
 Музей И. А. Бунина (Орёл) — музей Бунина в старинном особняке, в той части города, где писатель некогда проживал.
 Дом-музей И. А. Бунина (Ефремов) — в городе Ефремове Тульской области, в доме брата писателя.
 Литературно-мемориальный музей И. А. Бунина (Елец) — в городе Елец Липецкой области, где Бунин жил в юности.
 Дом-музей И. А. Бунина (Воронеж) — во флигеле дома в Воронеже (Проспект Революции, д. 3), где родился писатель, филиал Литературного музея им. Никитина, открыт 22 сентября 2020 года.

Примечания 

Иван Бунин